Martinense – abitanti di Domingos Martins
Martinense – abitanti di Martins